ЭКРА — российская группа компаний, специализирующихся на разработке и производстве устройств релейной защиты и автоматики.  

Основными компаниями группы являются чебоксарские фирмы — ООО Группа компаний «ЭКРА» (являющееся системообразующим предприятием федерального значения), а также ООО Научно-производственное предприятие «ЭКРА» (головное предприятие группы компаний).

История компании 
 1991 — создание предприятия российскими специалистами-релейщиками в г. Чебоксары. Начало производства оборудования релейной защиты на микроэлектронной базе.
 1997 — выпуск аварийного осциллографа на микропроцессорной элементной базе.
 2002 — начало выпуска шкафа дифференциально-фазной защиты линий (ДФЗ).
 2005 — начало производства низковольтных нетиповых комплектных устройств (НКУ).
 2006 — завершение разработок и начало производства шкафов для систем плавного пуска (СПП) нового поколения асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением 3, 6, 10 кВ.
 2007 — реализация проектов по созданию АСУ ТП подстанций с использованием SCADA-системы на базе собственных аппаратных средств.
 2008 — начало выпуска шкафов комбинированной аппаратуры высокочастотной связи;
 2010 — разработка устройств противоаварийной автоматики.

Примечания

Ссылки 
 НПП «ЭКРА»
 Применение оборудования производства НПП «ЭКРА» на АЭС РФ
 «ЭКРА»: 10 лет на пути к успеху, журнал «Новости электротехники»
 ООО НПП «ЭКРА»: Комплекс РЗА для статических источников реактивной мощности, журнал «Новости электротехники»
 Комплексная поставка вторичного электрооборудования НПП «ЭКРА», журнал «Энергослужба предприятия» N 4(22), август 2006 г
 Визит Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса в Республику Татарстан, Новости: ОАО «Татэнерго», февраль 2006 г
 Сотрудничество с компанией ООО НПП «ЭКРА», Восточный Филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», 19 января 2009 г
 Специалисты сургутского филиала ТЭСС прошли обучение в НПП «ЭКРА», ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»
 Из выступления Ю. П. Волошина на выездном совещании на ООО НПП «ЭКРА» на тему: «О работе предприятий промышленного комплекса Чувашской Республики в условиях кризиса», gov.cap.ru — выступление в НПП «ЭКРА» Волошина Ю. П., зам. председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
 Экра
Предприятия Чебоксар
Релейная защита